Премьер-лига Бахрейна 2006/2007 () — 50-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 4 ноября 2006 года и завершился 13 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2006/2007
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2006 году
Спорт в Бахрейне в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007